Buckeye Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckeye Knob (Georgia)
 Buckeye Knob (McDowell County, North Carolina)
 Buckeye Knob (Watauga County, North Carolina, 1299 m)
 Buckeye Knob (Watauga County, North Carolina, 1333 m)
 Buckeye Knob (Sevier County, Tennessee)
 Buckeye Knob (Williamson County, Tennessee)
 Buckeye Knob (West Virginia)